Жозе́ Эдми́лсон Го́меш Мора́ис, более известный как Эдмилсон (; 10 июля 1976 года в Такуаритинге, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, защитник. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии.

Клубная карьера

«Сан-Паулу» / «Лион» 
Эдмилсон родился в Такуаритинге, в штате Сан-Паулу; игрок пришёл в клуб из одноимённого города в 1994 году, выиграл с командой титул штата Сан-Паулу в 1998 и 2000 годах и в 1994 году Кубок КОНМЕБОЛ и последующий кубок Рекопа Судамерикана.

Летом 2000 года подписал контракт с французским «Лионом», клуб выиграл в первом его сезоне Кубок лиги. В межсезонье 2001 года в «Лион» пришёл Жуниньо Пернамбукано и в центре поля образовалась плотная связка Эдмилсон-Жуниньо. Именно вместе с ними французский клуб выиграл три титула чемпиона Франции подряд (2001/02, 2002/03, 2003/04).

«Барселона» 
В начале июля 2004 года Эдмилсон подписал контракт с «Барселоной», за игрока клуб заплатил 10 миллионов евро. Дебютировал в Чемпионате Испании 19 сентября в гостевом матче против «Атлетико Мадрид», закончившемся со счётом 1:1, и в сезоне сыграл всего шесть матчей в лиге, а каталонцы выиграли национальный чемпионат. 3 октября во время домашнего матча против «Нумансия», после того как выйдя на замену вместо Самюэля Это’о, спустя пять минут ему самому потребовалась замена в связи с неприятной травмой.

Эдмилсон полностью восстановился от травмы перед сезоном 2005/2006, в котором игрок сыграет важную роль в команде Франка Райкарда, играя как в центре обороны, так и на позиции опорного полузащитника, и где клуб выиграл Лигу чемпионов УЕФА. И сыграл в первой половине финального матча с «Арсеналом».

После провального сезона 2007/2008, как для «Барселоны», так для и игрока, тридцатидвухлетний Эдмилсон покинул каталонский клуб, так как его контракт не был продлён.

Поздние года 
23 мая 2008 года Эдмилсон подписал однолетний контракт с испанским клубом «Вильярреал». Однако, после всего нескольких месяцев, проведенных в команде, игрок вернулся к себе на родину, присоединившись к «Палмейрасу» на два года и забил первый гол 29 января 2009 года в матче против «Реал Потоси» в Кубке Либертадорес, всего через восемь дней после подписания контракта.

31 января 2010 года игрок вернулся в Испанию, подписав пятимесячный контракт с борющимся за выживание клубом «Сарагоса» — в то время он уже был обладателем итальянского паспорта и не считался как иностранец. Он регулярно появлялся в составе в оставшихся матчах сезона. Арагонцы смогли закончить сезон далеко от зоны вылета, поэтому контракт Эдмилсона автоматически был продлен ещё на один год.

12 сентября 2010 года забил свой первый гол за «Сарагосу», который не помог выиграть команде 3:5 в матче против «Малаги». В июне 2011 года, после того, как Эдмилсон сыграл всего 12 игр перед тем, как клуб вылетел во второй дивизион, он вернулся в Бразилию и присоединился к клубу «Сеара».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
  Сан-Паулу
 Обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1994
 Обладатель Рекопы Судамерика (1): 1994
 Обладатель Кубка обладателей Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1996
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 1998, 2000
 Победитель Турнира Рио-Сан-Паулу (1): 2001

  Лион
 Чемпион Франции (3): 2001/02, 2002/03, 2003/04
 Обладатель Кубка французской лиги (1): 2000/01
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2002, 2003

  Барселона
 Чемпион Испании (2): 2004/05, 2005/06
 Победитель Лиги чемпионов (1): 2005/06
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2005

  Сборная Бразилии
 Чемпион мира (1): 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте FootballDatabase.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Сеара»
Чемпионы мира по футболу